

Teste di serie 

  Mariana Duque Mariño (qualificata)
  Maria Sakkarī (ultimo turno)
  Alizé Lim (ultimo turno)
  Katerina Stewart (primo turno)
  Laura Pous Tió (primo turno)
  Cindy Burger (qualificata)

  Shahar Peer (primo turno)
  Sara Sorribes Tormo (ultimo turno)
  Stephanie Vogt (primo turno)
  María Irigoyen (qualificata)
  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Jennifer Brady (qualificata)

Qualificate 

  Mariana Duque Mariño
  Jennifer Brady
  Paula Cristina Gonçalves

  Elica Kostova
  María Irigoyen
  Cindy Burger

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Rio Open 2016
WTA Tour 2016